— ежемесячный японский журнал сёдзё-манги, выпускаемый издательством Shueisha с августа 1955 года. Он конкурирует с таким изданиями, как Nakayoshi и Ciao. Его основная целевая аудитория — девочки 9-13 лет. По данным на 2009 год, тираж Ribon составил 274,167 экземпляров, ниже, чем в прошлом году (330,000 экз.)

Ribon был создан как наследник первого журнала сёдзё-манги издательства Shueisha Shojo Book, который выходил с 1951 года.

Тиражи 
По данным на 2007 год, выходит в тройку самых продаваемых журналов сёдзё-манги в Японии.

Манга

В процессе выхода

Завершенная публикация 

 Aishiteruze Baby
 Chibi Maruko-chan
 Full Moon wo Sagashite
 Himitsu no Akko-chan
 Penguin Brothers
 Rozen Maiden dolls talk
 Shiroi Heya no Futari
 Tokimeki Tonight
Marmalade Boy
Hime-chan no Ribbon
Powerpuff Girls Z
Ведьма Салли
 Chocolate Cosmos

Ribon Original 
Однотипный журнал сёдзё-манги  выходил с 1981 по 2006 год. Начинающие и набиравшие популярность мангаки из Ribon зачастую печатали свои первые работы именно в этом издании. Сюда также переносили из Ribon ёнкому и мангу, теряющую популярность, а также короткие работы и побочные истории основных серий. Первоначально Ribon Original издавался ежеквартально, с 1994 года — дважды в месяц, а в 2006 году публикация была прекращена из-за низких продаж. Его тираж в 2004 году составил 101,666 экз., а в 2005 — 82,500.

В Ribon Original выходила такая манга, как , Hoikuen e Ikou! (), Kimi wa Aozora no Shita ni Iru (), , Popolocrois (), Sugar Pot (), Challenger ().

Примечания

Ссылки 
  
 Ribon  в энциклопедии сайта Anime News Network.

Журналы сёдзё-манги